Monti Iser – catena montuosa dell'Europa centrale
 Iser – endonimo in lingua tedesca per il fiume Jizera
 Wolfgang Iser – accademico tedesco